Arcosa ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Andrés Sánchez Arcosa (* 1984), uruguayischer Fußballspieler, siehe Carlos Sánchez (Fußballspieler, 1984)
 Diego Nicolás De La Cruz Arcosa (* 1997), uruguayischer Fußballspieler, siehe Nicolás De La Cruz